Lahe steht für:

 Lahe (Hannover), Stadtteil von Hannover
 Lahe (Fluss), rechter Nebenfluss der Soeste
 Lahe-Ableiter, Kanal von der Lahe zum Küstenkanal
 Lahe (Naturschutzgebiet), Naturschutzgebiet im Landkreis Cloppenburg, Niedersachsen
 Lahe (Estland), Dorf am Ufer des Peipussees im Kreis Tartu, Estland